Paradrina boursini är en fjärilsart som beskrevs av Wagner 1936. Paradrina boursini ingår i släktet Paradrina och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
boursini